El término Dr. Mabuse, puede referirse a:

 Dr. Mabuse, es un personaje de ficción creado por el escritor Norbert Jacquesque aparece en varias películas.
 El doctor Mabuse (película), la priméra película de Fritz Lang sobre el personaje.
 Dr. Mabuse, una canción.